D’Oro oder d’Oro bezeichnet:

 eine Weißweinsorte, siehe Garganega
 ein Rennmotorrad, der italienische Firma Aeronautica Macchi, siehe Aermacchi Ala d’Oro

D’Oro oder d’Oro ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques-François Borda d’Oro (1718–1804), französischer Paläontologe und Geologe